Бескамерная шина () — вид шины, в котором отсутствует камера, а борт покрышки герметично примыкает к диску колеса.

История создания 
В 1903 году Пол Литчфилд, инженер и председатель правления компании «Goodyear», разработал и запатентовал первую в мире бескамерную шину, которая была представлена на нескольких выставках. Однако, его изобретение в те годы посчитали ненадежным и небезопасным. Позже патенты на бескамерные шины получали «Killen Tire» (Великобритания, 1930), «Wingfoot Corporation» (ЮАР, 1944), «BFGoodrich» (США, 1952). Но лишь в 1954 году с конвейера сошла серия автомобилей «Packard», оснащенных бескамерными покрышками.

Виды 
В настоящее время бескамерные шины широко используются на автомобилях, мотоциклах, велосипедах и различной спецтехнике.

На данный момент существует 3 вида бескамерных велосипедных покрышек:
 UST (Universal System Tubeless) компании «Mavic».
 TLR (Tubeless Ready) компании «Bontrager».
 Римстрип.

Преимущества 
 Меньший вес колеса.
 Меньший нагрев при высокой скорости езды.
 Долгосрочное сохранение давления в случае повреждения шины.
 Более длительный срок эксплуатации (примерно на 10-12% относительно камерных шин).
Устойчивость к проколам (самогерметизация покрышки), сохранение давления после проколов. (при использовании герметика для бескамерных колес)

Недостатки 
Более высокая стоимость.
Более сложный процесс бортирования.
Более сложный процесс капитального ремонта прокола.
Высокая уязвимость в области стыковки диска и борта шины.

См. также 
 Автомобильная шина
 Велосипедная шина
 Зимняя шина

Примечания 

Шины транспортных средств